Die Oude Kerk ist eine evangelische Kirche in der niederländischen Stadt Ede.

Geschichte 
Um 1200 stand in Ede eine steinerne Hallenkirche, die vielleicht schon einen hölzernen Vorgängerbau hatte. Patron der Kirche war Johannes der Täufer. Im 14. Jahrhundert wurden ein neues Kirchenschiff und der erhaltene Turm gebaut. Nach Kriegszerstörungen 1421 wurde der Chor in seiner heutigen Form errichtet, Teile der Kirche wurden um 1470 neu gebaut. Nach einem Blitzschlag 1635 brannte die Kirche aus. Mit den anschließenden Wiederaufbauarbeiten gingen Umbauten einher. 1963 bis 1967 wurde die Kirche saniert und ein nördliches Seitenschiff errichtet.

Orgel 
Die Orgel wurde 1877 durch die Orgelbaufirma Van Dam (Leeuwarden) für eine Kirche in Nieuwe Niedorp errichtet, und erst 1967 in der Oude Kerk in Ede aufgestellt. Das Instrument verfügt über:

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Literatur 
 H.A. Faas: Oude kerk Ede. Hervormde Gemeente, Kerkvoogdij Verlag, Ede 1988

Weblinks 

 Website der reformierten Kirche Ede (niederländisch)

Einzelnachweise 

Ede
Ede
Ede
Bauwerk in Ede (Niederlande)
Ede
Ede
Ede